Каменица — многозначное слово:
 Каменица — название каменного дома на Руси, противоположное Деревня (деревянный дом).
 Каменица (каменика, также куманика и так далее) — довольно распространенное народное название следующих, главным образом, видов малинника (Rubus): R. fruticosus и R. caesius — см. Ежевика, R. Chamaemorus (в Тверской губернии) — см. Морошка и R. saxatilis — см. Костяника. 
 «Каменица» — болгарская пивная торговая марка;
 «Каменица» — белорусский фольклорный фестиваль;

Топоним 

Белоруссия
 Каменица — деревня, Славновский сельсовет Толочинского района Витебской области
 Каменица — деревня, Волковысский сельсовет Волковысского района Гродненской области
 Каменица — деревня, Кревский сельсовет Сморгонского района Гродненской области
 Каменица — деревня, Вишовский сельсовет Белыничского района Могилёвской области
Болгария
 Каменица — село в Благоевградской области
 Каменица — село в Софийской области.
Босния и Герцеговина
 Каменица — село в общине Вишеград.
 Каменица — село в общине Вогошча.
 Каменица — село в общине Дрвар.
 Каменица — село в общине Завидовичи.
 Каменица — село в общине Илияш.
 Каменица — село в общине Маглай.
 Каменица — село в общине Пале.
 Каменица — село в общине Пале-Прача.
 Каменица — село в общине Теслич.
 Каменица — село в общине Челинац.
 Каменица-Доня — село в общине Зворник.
 Каменица-Горня — село в общине Зворник.
Польша
 Каменица — сельская гмина, входит как административная единица в Лимановский повят Малопольского воеводства.
 Каменица — село в Мехувском повяте Малопольского воеводства.
Россия
 Каменица — деревня в Ржевском районе Тверской области.
Сербия
 Каменица — населённый пункт в общине Алексинац Нишавского округа.
 Каменица — населённый пункт в общине Бойник Ябланичского округа.
 Каменица — населённый пункт в городе (муниципалитете) Валево Колубарского округа.
 Каменица — населённый пункт в общине Горни-Милановац Моравичского округа.
 Каменица — населённый пункт в общине Димитровград Пиротского округа.
 Каменица — населённый пункт в общине Коцелева Мачванского округа.
 Каменица — населённый пункт в городе (муниципалитете) Крагуевац Шумадийского округа.
 Каменица — населённый пункт в городе (муниципалитете) Кралево Рашского округа.
 Каменица — населённый пункт в городе (муниципалитете) Лозница Мачванского округа.
 Каменица — населённый пункт в городской общине Пантелей города (муниципалитета) Ниш Нишавского округа.
 Каменица — населённый пункт в городе (муниципалитете) Ужица Златиборского округа.
 Каменица — община в Сербии до 1965 года с центром в селе Каменица, ныне в составе города (муниципалитета) Валево Колубарского округа
Словакия
 Каменица — деревня в районе Сабинов Прешовского края.
Украина
 Каменица — село в Ужгородском районе Закарпатской области.
 Каменица — село в Дубенском районе Ровненской области.

См. также 
 Каменица-Жировецкая — деревня, Мухавецкий сельсовет Брестского района Брестской области.
 Косовска-Каменица — город в Косово и Метохии.
 Македонска-Каменица — город в Северной Македонии.
 Македонска-Каменица — община в Северной Македонии.
 Сремска-Каменица — город в Воеводине, пригород Нови-Сада.